Gaszowice est le nom :
 de la gmina de Gaszowice, dans le powiat de Rybnik, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Gaszowice, chef-lieu de cette gmina
 du village de Gaszowice, dans la voïvodie de Basse-Silésie